Impossible Remixes е ремикс албум на австралийската певица Кайли Миноуг.

Списък с песните 
 Диск 1
 Too Far (Brothers in Rhythm mix) – 10:21
 Breathe (TNT Club mix) – 6:45
 Did It Again (Trouser Enthusiasts' Goddess of Contortion mix) – 10:22
 Breathe (Tee's Freeze mix) – 6:59
 Some Kind of Bliss (Quivver mix) – 8:39

 Диск 2
 Too Far (Junior Vasquez mix) – 11:44
 Did It Again (Razor n Go mix) – 11:21
 Breathe (Sash! Club mix) – 5:20
 Too Far (Brothers in Rhythm dub mix) – 8:31
 Breathe (Nalin & Kane remix) – 10:11

Външни препратки 
 Официален сайт 

Албуми на Кайли Миноуг
Музикални албуми от 1998 година